Cantonul Amance este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Amance || align="right" | 754 || align="right" | 70160 || align="right" | 70012
|-
| Anchenoncourt-et-Chazel || align="right" | 226 || align="right" | 70210 || align="right" | 70017
|-
| Baulay || align="right" | 299 || align="right" | 70160 || align="right" | 70056
|-
| Buffignécourt || align="right" | 127 || align="right" | 70500 || align="right" | 70106
|-
| Contréglise || align="right" | 124 || align="right" | 70160 || align="right" | 70170
|-
| Faverney || align="right" | 1 019 || align="right" | 70160 || align="right" | 70228
|-
| Menoux || align="right" | 229 || align="right" | 70160 || align="right" | 70341
|-
| Montureux-lès-Baulay || align="right" | 150 || align="right" | 70500 || align="right" | 70372
|-
| Polaincourt-et-Clairefontaine || align="right" | 900 || align="right" | 70210 || align="right" | 70415
|-
| Saint-Remy || align="right" | 797 || align="right" | 70160 || align="right" | 70472
|-
| Saponcourt || align="right" | 70 || align="right" | 70210 || align="right" | 70476
|-
| Senoncourt || align="right" | 219 || align="right" | 70160 || align="right" | 70488
|-
| Venisey || align="right" | 149 || align="right" | 70500 || align="right" | 70545
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône